Donum vitae steht für:

 Donum vitae (Instruktion), Instruktion über die Achtung vor dem beginnenden menschlichen Leben und die Würde der Fortpflanzung 
 Donum vitae (Verein), deutscher Verein zur Schwangerschaftskonfliktberatung